Spasskij rajon () è un toponimo che indica diversi rajon della Russia

 Spasskij rajon nell'oblast' di Nižnij Novgorod
 Spasskij rajon nell'oblast' di Penza
 Spasskij rajon nell'oblast' di Rjazan'
 Spasskij rajon nel Territorio del Litorale
 Spasskij rajon nel Tatarstan

Pagine correlate 

 Spasskij